XYE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ye (Birmania)